Николай Трофимович Ведерников (род. 17 декабря 1934) — российский , преподаватель,  Конституционного суда Российской Федерации в отставке, заслуженный юрист Российской Федерации.

Биография 
Родился 17 декабря 1934 года в Анжеро-Судженске (на территории современной Кемеровской области) в семье шахтёра.

В 1958 году окончил юридический факультет Томского государственного университета им. В. В. Куйбышева.

После окончания университета работал в местных органах государственной власти, в том числе секретарем райисполкома. Избирался депутатом районного Совета и членом исполкома.

С 1959 года на преподавательской работе в университете, где прошел путь от ассистента до профессора. В 1966 году защитил в МГУ защитил кандидатскую диссертацию по теме «Изучение личности преступника в процессе расследования», а в 1981 году — докторскую диссертацию по теме «Личность обвиняемого в советском уголовном судопроизводстве (понятие, предмет и методика изучения)».

С 1983 по 1990 годы был заведующим кафедрой криминалистики юридического факультета Томского государственного университета.

В течение ряда лет активно работал в научно-просветительском обществе «Знание», являясь председателем секции по пропаганде правовых знаний Томской областной организации этого общества и членом правления. В 1990 году был выдвинут этой организацией кандидатом в народные депутаты РСФСР.

Стал народным депутатом РСФСР по Ленинскому территориальному округу № 698 Томской области, победив во втором туре голосования.

На I Съезде народных депутатов РСФСР был избран в Верховный Совет РСФСР. Председатель Комиссии Президиума ВС по вопросам помилования, член Комитета ВС по законодательству, председатель подкомитета Комитета ВС по вопросам законности, правопорядка и борьбы с преступностью. С 1990 по октябрь 1991 года — член депутатской группы «По вопросам воспитания, образования, науки и культуры» депутатской фракции «Россия». Был членом Конституционной комиссии.

Являлся одним из разработчиков концепции законопроекта о едином следственном комитете России. Был членом рабочей группы по написанию соответствующего закона. Впоследствии этот законопроект был принят в первом чтении, но законом так и не стал.

Основной деятельностью Ведерникова в ВС РСФСР являлась работа в качестве Председателя комиссии Президиума Верховного Совета по вопросам помилования. В течение года через аппарат Отдела и соответственно через Комиссию проходило несколько десятков тысяч дел. Итоги их рассмотрения докладывались на каждом заседании Президиума Верховного Совета.

Состоял в КПСС до августа 1991 года.

Был избран судьёй Конституционного суда (выдвинут фракцией «Россия») на Съезде народных депутатов России в первом туре голосования («за» — 589, «против» — 303). 30 октября Ведерников сложил свои депутатские полномочия.

14 февраля 1995 года включён в состав второй палаты Конституционного суда. Был членом комиссии по бюджету, финансам и управлению.

Полномочия были прекращены 31 декабря 1999 года в связи с достижением 65-летнего возраста, исполнял обязанности судьи до 16 февраля 2000 года.

Награды 
 медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»» (1970)
 медаль «За заслуги перед Томским государственным университетом» (1998)
 орден РАЕН «За заслуги в развитии науки и экономики» 1 степени»
 орден Дружбы (2019)

Библиография 
 Хронологический список трудов (1961-2003 гг.), именной указатель соавторов, литература о трудах и деятельности

Ссылки 
 Ведерников Николай Трофимович, судья КС РФ
 Ведерников Николай Трофимович — Юридический институт ТГУ

Преподаватели Томского государственного университета
Члены Верховного совета России (1990—1993)
Члены КПСС
Специалисты по уголовно-процессуальному праву
Депутаты районных (в городах) советов СССР